Cépet est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :
 Cépet (Haute-Garonne), une commune française, située dans le département de la Haute-Garonne
 Île Cépet, une ancienne île de la rade de Toulon, constituant aujourd'hui la presqu'île de Saint-Mandrier
 Cap Cépet, un cap situé au sud-est de la presqu'île de Saint-Mandrier, marquant l'entrée de la rade de Toulon avec son phare du cap Cépet